Cantat ist der Nachname von:
Bertrand Cantat (* 1964), französischer Rocksänger
Serge Cantat, französischer Mathematiker

Siehe auch:
CANTAT, unterseeisches Kabel